William Drummond (1585-1649), poeta britannico, detto il "Petrarca scozzese"
 William Drummond (1690-1746), IV visconte di Strathallan, ufficiale giacobita, morto nella battaglia di Culloden
 William Drummond (1617-1677), governatore coloniale scozzese della Provincia della Carolina, prese parte alla Bacon's Rebellion
 Sir William Drummond (1770-1828), diplomatico, politico e filosofo scozzese
 William Henry Drummond (1854-1907), poeta, giornalista e medico irlandese naturalizzato canadese
 William Eugene Drummond (1876-1948), architetto statunitense della Prairie School
 William Abernethy Drummond (1719-1809), vescovo di Edimburgo
William Drummond, pseudonimo dello scrittore inglese Arthur Calder-Marshall